Maximino hace referencia a varios artículos:

Personas
 Maximino el Tracio (emperador romano 235–238).
 Maximino Daya (emperador romano 305/308–313).
 Maximino Ávila Camacho (gobernador de Puebla y hermano de Manuel Ávila Camacho).
 Maximino León, beisbolista mexicano.
 Maximino Martínez, botánico mexicano.
 Maximino Peña Muñoz, pintor español.
 Maximino Pérez, político guatemalteco.
 Maximino San Miguel de la Cámara, geólogo y naturalista español.
 Alejandro Maximino, actor de reparto y cantante.

Santoral 
 Juventino y Maximino (m. 29 de enero de 363), guardias imperiales de Justiniano.
 Maximino de Aix (? - hacia 45), según la tradición, primer obisto de Aix-en-Provence.
 Maximino de Tréveris (? - 347 o 352), arzobispo de Tréveris.

Lugares
 Estadio Maximino Puertas, Pedernales, Provincia de Manabí, Ecuador